Шливовица может означать:
 Шливовица (Вучитрн) — населённый пункт в общине Вучитрн
 Шливовица (Чаетина) — населённый пункт в общине Чаетина

См. также 
 Сливовица (значения)